Miejscowości w USA:
 Mallory – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Logan
Gminy w USA:
 Mallory (ang. Mallory Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clayton

Osoby:
 Molla Mallory (1884-1959) – tenisistka norweska
 George Mallory (1886-1924) – alpinista brytyjski
 George Kenneth Mallory (1900–1986) – amerykański anatomopatolog 
 Frank Burr Mallory (1862-1941) – amerykański patolog
 Stephen Mallory (1813-1873) – amerykański polityk

Inne:
 (6824) Mallory – planetoida